Грифо́н ( Griffin, Griffon и Gryphon) — название, персонаж и научный термин, может означать:

 Грифон — мифическое крылатое существо.
 Грифон — естественная негеральдическая гербовая фигура.
 ; англ. Gryphon; нем. Griffon) — внезапный выход подземной воды из водоносной породы или прорыв из буровой скважины газа.
 Грифон (вулканология) — места выделения жидкости и газа в кратере грязевого вулкана.

Персоналии
 Грифон (, 726—753)— сын Карла Мартелла, герцог Баварии.

Техника
 Грифон — десантное жесткое крыло с реактивным двигателем германской компании SPELCO GbR.
 AB412 Grifone — лёгкий многоцелевой итальянский вертолёт.
 VBMR Griffon — французский бронеавтомобиль.

Прочее
 Грифон — персонаж сказки Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес».
 Гриффон — вымышленный персонаж, суперзлодей, появляющаяся в комиксах издательства Marvel Comics.
 «Грифон» — специальное подразделение судебной милиции МВД Украины.

См. также 
 Гриффон
 Гриффин